Хернбаумгартен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мистельбах.  Население составляет 953 человек (на 1 Январь 2010 года). Занимает площадь 16,48 км². Официальный код  —  31621.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — христианской Франк (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Нижней Австрии